Takatomi bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Gifu: Takatomi (Gifu) (heute: Yamagata (Gifu))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Takatomi (Han)

Takatomi ist der Vorname folgender Personen:
 Kyōgoku Takatomi (1835–1889), Daimyō

Takatomi ist der Familienname folgender Personen:
 Nobunaga Takatomi (* 1971), japanischer Komponist